est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 alcool coniférylique, numéro CAS 

 Ester
 4-hydroxybenzoate de propyle ou propylparabène, numéro CAS 
 acétate d'anisyle, numéro CAS 

 Cétone
 3,4-diméthoxyacétophénone, numéro CAS